es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Love Hina.
Es el personaje principal de la serie, el cual se presenta en un inicio como un perfecto perdedor, ya sea con las chicas, los estudios, y en general, todo lo que ha hecho durante toda su vida.

Personalidad 
Aunque al inicio se da como un perfecto perdedor, Keitaro ha sabido sobre ponerse a la búsqueda de la chica de la promesa, siendo un joven de buen corazón y con buenas intenciones. Sin embargo, al ser algo torpe, siempre recibe puñetazos de Naru, haciendo que su estancia sea más dolorosa que agradable en la residencia, y en general, en cualquier parte donde estén juntos.

Los buenos sentimientos de Keitaro son por lo general contrarestados con su timidez al tener que confesar a Naru su amor.

Historia previa 
En su niñez, mientras jugaba cerca de Hinatasou, hace una promesa de entrar a Töudai (o la Universidad de Tokio) junto a un niña de la cual siempre recuerda eso, pero nunca ha podido recordar el nombre de ella. A partir de esa promesa, a él siempre le ha ido mal en todas las cosas que ha hecho; en los bailes escolares siempre le tocó bailar con hombres, su desempeño escolar no fue el más brillante y su situación amorosa nunca ha sido de las mejores.

Al llegar al desarrollo de la historia, él ha reprobado 2 veces el examen de ingreso a la Universidad de Tokio, en casa ya no lo soportan debido a su desempleo, y la falta de ánimo que experimienta al desconocer el paradero de su chica de la promesa.

Anime 
En la serie de anime, se muestra a Keitarō de la edad promedio de 20 años, teniendo siempre presente la viva imagen de la figura de la chica de la promesa, a la cual inclusive le ayuda con los quehaceres domésticos. A pesar de que al principio vive con sus padres, luego se muda por una llamada de su abuela, a la residencia de Hinatasou. Al llegar, se encuentra con la sorpresa que es una residencial de mujeres y que él es nuevo administrador. 

Al principio todas las chicas residentes lo marcan de pervertido debido a la confusión entre el nuevo uso de la residencial. Por algunas confusiones, a él se le hacía como estudiante de Töudai en la carrera de abogado, pero más adelante todos en la residencia descubren la verdad: él aún era un estudiante sin universidad.

A pesar de esto último, Keitaro puede seguir en la residencia, donde más de algún conflicto se genera entre las chicas y él.

Manga 
En los libros del manga, él comienza su historia bajo el argumento de no tener dinero para seguir manteniéndose en los estudios. Nunca se muestra a los padres, pero si la insuficiencia de dinero. La motivación de sus estudios sigue siendo por la chica de la promesa, y nunca se encuentra con Naru Narusegawa antes del inicio de la historia.

En el manga a Keitaro lo tratán de inmortal, ya que en cierta parte del manga y en el anime le cae un edificio entero encima y solamente se quiebra el tobillo, y por mucho golpe que le dan no la ha palmado.

Historia 
Su desarrollo en la historia es como el administrador de la posada de Hinatasou, quien reemplaza a la abuela Hina, antigua administradora, quien se fue a dar vueltas por el mundo, visitar otras fuentes termales, y retirarse de forma temporal de su negocio. A pesar de que en sus recuerdos permanece que esa antigua casona poseía aguas termales al aire libre, ignora que este lugar se convirtió en un dormitorio únicamente habitable por chicas. Debido a esto, se encuentra en un ambiente rodeado de 5 chicas, quienes son muy distintas entre sí, haciendo que ellas se sientan enamoradas de Keitaro.

Entre las chicas, la primera a quien siente apego es a Naru, quien desde un principio le creyó una mala persona y perverido por los accidentes que tuvo junto con Naru, durante y período de tiempo. Luego de su reprobación en el examen de ingreso a Toudai, Keitaro se enamora de Naru, pero es muy tímido para confesarlo. 

A estas alturas, él comienza a dudar acerca de sus motivos de ingreso a la Universidad de Tokio, ya que comienza a descubrir que la chica de la promesa es sólo una promesa y no algo que en realidad se pueda darse. Impulsado por este nuevo espíritu, él va revelando muy lentamente los verdaderos sentimientos a Naru, mediante varios gestos, y de los cuales también se reciben confirmaciones externas. 

La evolución de los sentimientos de Naru va acompañado por los estudios que deben hacer ambos, ya que los dos acuden a la preparatoria de Sasaki, pero la diferencia es que Naru es la primera de la lista, pero Keitaro es el 25 desde abajo hacia arriba. Más adelante, la intromisión de Mutsumi en el grupo de estudio, hace que las decisiones de los sentimientos de Keitaro se compliquen más de la cuenta.

Curiosidades

Trabajos de Keitaro 
Estos son algunos de los trabajos de Keitaro durante la serie de Love Hina:

 Administrador de las fuentes termales de Hinatasou, designado por su abuela.
 Caricaturista, que trabaja para Ken Akamatsu. (el creador de la serie)
 Ayudante de un arqueólogo, más específico de Seta.
 Actor, en la obra de teatro en la casa de té de playa.

Fotos de Purikuras 
Keitaro posee un libro donde tiene almacenadas varias fotos personales, dentro de las cuales se destacan dos:
 La primera foto que se sacó junto a una chica, junto a Naru, durante su visita de Kioto, donde el marco elegido fue un panda en la esquina inferior derecha.
 La foto que se sacó en su primera cita, también junto a Naru, donde fue una fotografía simple.

El resto de las fotografías que posee son recuerdos de los distintos viajes y lugares que ha visitado Keitaro, y en las cuales siempre se las ha sacado solo.

Puñetazos y otros 
Debido a los "accidentes" de Keitaro durante la serie, todos los personajes que habitan en Hinatasou han golpeado a Keitaro, excepto Shinobu (aunque en el manga "secuestra" a Keitaro temporalmente de un sartenazo cuando este intentaba rescatar a Naru, aunque poco después lo deja marchar), Kitsune (que es muy perezosa para golpear a Keitaro y que a la verdad le importa poco la perversion de Keitaro) y Mutsumi, siendo Naru y Motoko las que más palizas le da. 

 Naru: Golpe de puño, patada, patada de giro, lanzamiento de objetos, empujones.
 Motoko: Espadazos. Diferentes técnicas del estilo Shinmei-ryu.
 Kaolla: Patadas de todo tipo, lanzamiento de objetos y a veces también la utilización de sus propios inventos.
 Sarah: Lanzamiento de objetos, normalmente cerámica.
 Seta: Artes marciales. (capítulo final)
 Haruka: Puñetazos.

A pesar de todos estos golpes que recibe Keitaro, es más resistente a la violencia que Kentarō.

Urashima, Keitaro
Arqueólogos ficticios